Coelorhachis kan syfta på:

 Coelorhachis (djur) – ett släkte av steklar
 Coelorhachis (växter) – avvikande namn för en art i växtsläktet Coelorachis